Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Meredith McGrath e Samantha Smith 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Samantha Smith (finale)

 Elise Burgin /  Helen Kelesi (primo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Brenda Schultz (secondo turno)
 Elena Brjuchovec /  Natalija Medvedjeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1991